Гербы муниципальных образований России Радужный.

 Герб Радужного (Владимирская область) — герб ЗАТО город Радужный во Владимирской области России.
 Герб Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ) — герб городского округа город Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе.